

Fumetti 
Siren – personaggio DC Comics, sorella di Mera e nemica di Aquaman
 Siren – personaggio del manga e anime Devilman

Musica 
 Siren – album del 1975 dei Roxy Music
 Siren - album di Heather Nova del 1998
 Siren – brano musicale dei Porcupine Tree, contenuto nell'album Up the Downstair
 Siren – singolo discografico del 2008 di Nana Kitade
 Siren – tema musicale ricorrente nella colonna sonora della saga videoludica di Silent Hill
 Siren Records – etichetta discografica indipendente britannica attiva negli anni ottanta e novanta.

Persone 
 Johan Sigfrid Sirén – architetto finlandese 
 Osvald Sirén –  storico dell'arte finlandese, attivo in Svezia

Altro 
 Siren – genere di anfibio urodelo dei sirenidi
 Siren – decoy, un dispositivo di produzione britannica per la guerra elettronica
 Siren – film del 2006 diretto da Pat Kerby 
 Siren: Blood Curse – videogioco horror prodotto da Sony
 Siren – serie televisiva
 Siren – località statunitense del Wisconsin

Pagine correlate 

Sirens
Sirena
Sirene